Гринидж () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1951) — барбадосский крикетчик, член Зала славы Международного совета крикета (с 2009), отец Карла Гриниджа.
  (род. 1948) — барбадосский крикетчик, победитель турнира Shell Shield (1967, 1972, 1974, 1976).
 Гринидж, Джуниор (р. ок. 1980) — барбадосский боксёр, бронзовый медалист Игр Содружества и Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в полусреднем весе (2002).
  (более известен как Donae’o) — британский рэпер.
  (род. 1978) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Суррея (1999, 2000), сын Гордона Гриниджа.
 Гринидж, Карл Баррингтон (род. 1949) — гайанский политик, вице-президент и министр иностранных дел Гайаны (2015—2019).
 Гринидж, Кейтлин — американская журналистка и писательница, младшая сестра Кирстен Гринидж.
  — американский драматург, старшая сестра Кейтлин Гринидж.
 Гринидж, Клэйтон — барбадосский конный тренер, тренер Фит Он Флеймс, обладателя Барбадосского золотого кубка (2005).
 Гринидж, Малькольм (более известен как E.D.I.; р. 1974) — американский рэпер, член группы Outlawz.
  (род. 1996) — британский футболист, игрок Чемпионата Норвегии в составе клуба «Согндал».
  (род. 1971) — канадский бегун и бобслеист, чемпион Канады (1992) и серебряный медалист Франкофонских игр (1994) в беге на 200 м, участник зимних Олимпийских игр (1998).
  (род. 1992) — футболист, игрок Чемпионата Сент-Люсии в составе клуба «Нортерн Юнайтед Олл Старз».
  (1889—1972) — барбадосский юрист, председатель Верховного суда Британского Гондураса (1932—1936), генеральный секретарь Антирабского общества (1942—1956).
  (1865—1906) — барбадосский юрист и историк.
  (род. 1956) — барбадосский крикетчик, победитель турнира Shell Shield (1978—1980, 1982).

Другое 
 Гринидж (Гринвич) — остров антарктического архипелага Южные Шетландские острова.

См. также